

Населені пункти та їхні частини
 Студзянкі — село в гміні Закшувек Красницького повіту Люблінського воєводства
 Студзянкі — село в гміні Черневіце Томашовського повіту Лодзинського воєводства
 Студзянкі — село в гміні Садковіце Равського повіту Лодзинського воєводства
 Студзянкі — село в гміні Вольбуж Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Студзянкі — село в гміні Насельськ Новодворського повіту Мазовецького воєводства
 Студзянкі — село в гміні Васильків Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Студзянкі — село в гміні Ліпник Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Студзянкі — частина села Патокі в гміні Відава Ласького повіту Лодзинського воєводства
 Студзянкі — частина села Задроже в гміні Тшицьонж Олькуського повіту Малопольського воєводства
 Студзянкі — частина села Хронув у гміні Новий Вісьнич Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Студзянкі — частина села Станькова в гміні Лососіна-Дольна Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Студзянкі — частина села Обленґур у гміні Стравчин Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Студзянкі — колонія в гміні Белхатув Белхатовського повіту Лодзинського воєводства

Примітки